Клуб «Зеро» — это символический элитный спортивный клуб, основанный в 1999 году Международным союзом биатлонистов, в который входят биатлонисты и биатлонистки, выигравшие золотую медаль зимних Олимпийских игр или чемпионатов мира в личных гонках с нулевым, то есть без единого промаха, результатом в стрельбе.

Члены клуба 
В хронологическом порядке представлены все члены этого символического Клуба с учётом последних зимних Олимпийских игр 2018 года и последнего чемпионата мира по биатлону 2019, где были разыграны медали в личных гонках.

Примечания

Ссылки 
 Члены Клуба «Зеро» (Календарь МСБ 2009/2010)

Биатлон
Символические клубы спортсменов